Het Dwaallicht (film) - Belgisch-Nederlandse film, gebaseerd op onderstaande novelle
 Het dwaallicht - novelle van Willem Elsschot